Lapovo je lahko:
 Lapovo (vas) (Srbija)
 Lapovo (Srbija)